Fleet puede referirse a:
Frederick Fleet, marinero y militar británico que sobrevivió a la tragedia del Titanic.
Fleet, una aldea y parroquia ubicada en Dorset, Inglaterra.
 Fleet (Hampshire), Inglaterra
 Fleet (Havant), Hampshire, Inglaterra
 Fleet (Lincolnshire), Inglaterra
Starfleet, el nombre en inglés de la Flota Estelar, fuerza paramilitar de defensa, investigación, diplomacia y exploración en la saga Viaje a las Estrellas.
 Río Fleet, río subterráneo de Londres, Inglaterra.